Jocul cu moartea se poate referi la:

 Jocul cu moartea, roman picaresc al lui Zaharia Stancu, publicat în 1962
 Jocul cu moartea (în ), thriller regizat de Walter Hill, lansat în 1981